(engl. für ‚Nachahmer‘ oder ‚Trittbrettfahrer‘) steht für:
 Copycat (Band), eine belgische Band, siehe Patrick Ouchène
 Copy Cat, eine der Deutungen des Namens der ersten geklonten Katze; siehe CC (Katze)
 Originaltitel des US-amerikanischen Thrillers Copykill aus dem Jahr 1995
 ein Unternehmen, das sein Geschäftsmodell von einem anderen übernommen hat

Siehe auch: